Щепетов — фамилия; имеет женскую форму Щепетова.
 Щепетов, Борис Владимирович (1905—?) — советский инженер-строитель, инженер-акустик, специалист по проектированию зрелищных зданий и сооружений.
 Щепетов, Василий (также известен под фамилий Щепетев, и под церковным именем Виталий; кон. XVIII века—1846) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский.